ZUK steht für:
 Zentrum für Umwelt und Kultur Benediktbeuern
 Zentrum für Umweltkommunikation Osnabrück der Deutschen Bundesstiftung Umwelt
 Zentrum für unerkannte Krankheiten, siehe Jürgen Schäfer (Mediziner) #Zentrum für unerkannte und seltene Erkrankungen (heute Zentrum für unerkannte und seltene Erkrankungen) am Universitätsklinikum Marburg
 Bahnhof Kyjiw-Passaschyrskyj (DS100-Code), Fern- und Hauptbahnhof der ukrainischen Hauptstadt Kiew

Zuk ist der Familienname folgender Personen:
 Eva María Zuk (1945–2017), polnisch-mexikanische Konzertpianistin
 Marlene Zuk (* 1956), US-amerikanische Evolutionsbiologin und Verhaltensökologin

Żuk ist der Familienname folgender Personen:
 Kacper Żuk (* 1999), polnischer Tennisspieler
 Kamila Żuk (* 1997), polnische Biathletin
 Krzysztof Żuk (* 1957), polnischer Politiker und Stadtpräsident von Lublin
 Magdalena Żuk († 2017), polnisches Todesopfer in Ägypten 
 Zbigniew Żuk (* 1955), polnischer Hornist

Żuk steht für:
 FSC Żuk, polnischer Transporter

Zūk steht für:
 Zūk, Ort im Schahrestan Qaen (Verwaltungsbezirk), Süd-Chorasan, Iran

Siehe auch:
 Zuck
 Schuck (Zhuk)

Abkürzung